Alecrim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedro de Toledo (ort), São Paulo, 
 Alecrim (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar